Пьер Грабе́р (; 6 декабря 1908 года, Ла-Шо-де-Фон, кантон Невшатель, Швейцария — 19 июля 2003 года, Лозанна, кантон Во, Швейцария) — швейцарский политик, президент.

Биография 
Пьер Грабер сын Эрнеста-Поля Грабера (1875-1956), бывшего члена Национального совета Швейцарии с 1912 по 1943 год. Изучал юриспруденцию в университетах Невшателя и Вены. В 1933 году стал адвокатом в Лозанне. Тогда же целенаправленно начал политическую карьеру. В 1934 году вступил в Социал-демократическую партию и был избран в муниципальный совет Лозанны. В 1937 году избран в Большой совет (парламент) кантона Во. В обоих советах Грабер сидел до 1946 года, когда был избран мэром Лозанны. С 1949 по 1962 год ведал финансами в городском совете.

В 1962-1970 годах был членом Кантонального совета (правительства) Во и возглавлял там финансовый департамент. С 1942 по 1969 год (с перерывом в 1963) Пьер Грабер избирался членом Национального совета (парламента) Швейцарии. В 1964 году был заместителем председателя парламентской комиссии по расследованию «Дела о „Миражах“», в результате которого был выявлен большой перерасход средств на закупку французских истребителей для швейцарской армии. В декабре 1969 года избран в Федеральный совет (правительство) Швейцарии.

 29 ноября 1965 — 28 ноября 1966 — президент Национального совета Швейцарии.
 1 января — 31 декабря 1968 — президент Кантонального совета Во.
 10 декабря 1969 — 31 января 1978 — член Федерального совета Швейцарии.
 1 февраля 1970 — 31 января 1978 — начальник политического департамента.
 1 января — 31 декабря 1974 — вице-президент Швейцарии.
 1 января — 31 декабря 1975 — президент Швейцарии.

В период его пребывания на посту министра иностранных дел, Швейцария ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека (1974), присоединилась к Заключительному акту СБСЕ (1975), ратифицировала Договор о нераспространении ядерного оружия, признала Северную Корею и Северный Вьетнам.

Ссылки 
 Пьер Грабер на сайте Федерального совета Швейцарии 
 
 Биография на www.munzinger.de  

Политики XX века
Правители XX века
Правители Европы XX века
Выпускники Университета Невшателя
Государственные деятели Швейцарии
Президенты Национального совета Швейцарии
Президенты Швейцарии
Умершие в Лозанне
Министры иностранных дел Швейцарии
Социал-демократы Швейцарии